Ин — літера румунської кирилиці (, Ꙟꙟ).
 Ин — традиційний полог в удмуртів.
 Ин — річка в Республіці Комі.

Ім'я

Корейське 
Ин () — склад корейської мови, може входити в імена.
 Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч.
 О Ин Сон — південнокорейська альпіністка, перша жінка, яка підкорила всі 14 восьмитисячники.
 Инхьок (, Eunhyuk) — псевдонім учасника корейської ідол-групи Super Junior

В'єтнамське 
Ин () — в'єтнамське прізвище, місцевий варіант китайського прізвища Їн (Ying).

Китайське 
Ин (Нг, Ng, [ŋ̩]) — кирилична транскрипція деяких прізвищ, поширених на півдні Китаю.
 Кантонське (юе або хакаське) прізвище Ng, яке відповідає ханському прізвищу У ( або ).
 Південномінське (у тому числі й тайваньське) прізвище Ng, що відповідає ханському прізвищу Хуан ().

Англійською мовою ці прізвища часто передають як Ang, Eng, Ing (Велика Британія), Ong (США) або Ung (Австралія). Тому в українській мові (через посередництво російської) такі прізвища нерідко пишуть: Анг, Енг, Інг, Онг, Унг.
 Інші варіанти прізвища: У, Го, Нго.

Відомі носії прізвища:

Прізвище 吴 / 吳 (Ng / Wú) — одне з найпоширеніших китайських прізвищ (8-ме місце в 1990 році, 10-те — у 2006).
 Конрад Ин — чоловік Маї Суторо-Ин, сестри Барака Обами.
 Мері Ин () — канадський політик.
 Тобі Ин () — канадський бадмінтоніст, учасник літніх Олімпійських ігор 2012 року.
 Ендрю Ин — американський науковець у царині інформатики, один із засновників стартапу в галузі онлайн-освіти Coursera.
 Ин Вай Чхіу () — гонконзький професійний футболіст.
 Ин Камчхюнь () — південнокитайський футболіст, дворазовий переможець Далекосхідних ігор.
 Ин Чинь Хань () — сингапурський актор.

Див. також 
 Ін